Das Città di Forlì II 2021 war ein Tennisturnier, das vom 29. November bis 5. Dezember 2021 in Forlì stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. November 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Forlì